Scurtă baladă se poate referi la una din următoarele poezii ale poetului Nichita Stănescu. 

 Scurtă baladă (Sensul iubirii), poezie din volumul Sensul iubirii apărut în anul 1960 sau la 
 Scurtă baladă (În dulcele stil clasic), poezie din volumul În dulcele stil clasic, apărut în anul 1970.